Le xian de Xilin (西林) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Le district de Xilin (西林) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine.

Homonymie de toponyme